Dingle (Iloilo), een gemeente in de Filipijnse provincie Iloilo
 Dingle (Zweden), een plaats in Zweden
 Dingle (Ierland), een plaats in Ierland
 Dingle (schiereiland), een schiereiland in Ierland
 Dingle (Liverpool), een district van de Engelse stad Liverpool